

Personnalités 
Personnalités membres de la famille du Pontavice :
 Hyacinthe du Pontavice de Heussey (1814-1876), poète français ;
 Marc du Pontavice (né en 1963), producteur de cinéma français.

Événement 
 Le Prix du Pontavice de Heussey est une épreuve hippique de trot monté qui se court sur l'hippodrome de Vincennes.